Reload es una palabra anglosajona cuyo significado es "Recargar", tiene varios términos:

Música 

Reload es un sencillo de Música electrónica y Progressive House realizada por Tommy Trash y Sebastian Ingrosso, la cual existe una versión vocal con John Martin.
ReLoad, álbum de Metallica.
Reload es un apodo para el grupo de electrónica Global Communication.
Reload, álbum de 1999 de Tom Jones.

Otras acepciones 

 Nombre utilizado para abreviar el nombre de la serie japonesa Saiyuki Reload
 RELOAD - Resource location and distribution base protocol